Nelligan peut faire référence à :
Émile Nelligan (1879-1941), poète canadien-français ;
Kate Nelligan (née en 1950), actrice canadienne ;
Nelligan, circonscription électorale provinciale du Québec, nommée en l'honneur du poète ;
Nelligan, un film réalisé par Robert Favreau ;